La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 28 avril et le  entre Murcie et Bilbao. Il se composait de 18 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol Francisco Gabica.

Équipes participantes 
 Olimpia
 Televizier-Batavus
 Ferrys
 Libertas
 Oporto
 KAS
 Wiels-Groene-Gancia
 Fagor
 Italie

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
  Tour d'Espagne 1966, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1966
Sport en Espagne en 1966
Cyclisme sur route en 1966
Sport en avril 1966
Sport en mai 1966